Meyersia är ett släkte av rundmaskar. Meyersia ingår i familjen Oncholaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Meyersia